Marcianesi – abitanti di Marciana (Cascina)
Marcianesi – abitanti di Marciana (Italia)
Marcianesi – abitanti di Marciano della Chiana